Swing sous les étoiles est un festival de musique en plein air qui se déroule fin juin début juillet sur l'esplanade de la statue de la vierge du Mas Rillier, au Mas Rillier, hameau de  Miribel,  dans le département de l'Ain.

Jazz et carillon 

Le festival profite de la grande proximité du Carillon du Mas Rillier et de son campanile,  un ensemble de près de cinquante cloches classé monument historique, pour allier jazz et carillon dans une partie de sa programmation.

Les éditions

édition, du 2 au 8 juillet 2010

édition, du  au 6 juillet 2011
La programmation de cette édition était composée de Charles Pasi, Nina Attal, Heavy Fingers, Kady Diarra, June & Lula, Malted Milk, Bootleggers, Chico Trujillo et Wim Ruessink.

en 2012

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Miribel, Carillon du Mas Rillier et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
 La communauté de communes de Miribel et du Plateau, organisatrice du festival
 Liste de festivals de jazz

Liens externes 
 Site officiel

Festival de jazz en France
Festival dans l'Ain
Mas Rillier
Festival dans la Côtière